Baiacu-bubu refere-se ao nome vulgar dos seguintes peixes:
 Lagocephalus pachycephalus
 Lagocephalus laevigatus

Desambiguação